Kwalifikacja (edukacja)
 Kwalifikacja pełna
 Kwalifikacja cząstkowa
 Kwalifikacje zawodowe
 Kwalifikacje rolnicze
 Kwalifikacja prawna
 Kwalifikacja dokumentacji